Duncan Ferguson (Stirling, 27 de dezembro de 1971) é um ex-futebolista escocês. Atualmente ocupa o cargo de treinador interino no Everton, após o despedimento de Rafa Benítez

Entre 1990 e 2006, jogou por Dundee United, Rangers, Everton e Newcastle.

Pelos Toffees, ele alcançou grande destaque - na primeira vez, uma passagem por empréstimo, depois a contratação em definitivo, em 1994. Encerrou sua carreira no próprio Everton, em 2006.

Duncan, que não possui parentesco com Alex Ferguson, treinador do Manchester United, era conhecido por seu estilo agressivo, o que resultou em nove cartões vermelhos e uma pena de três meses de prisão em decorrência de uma agressão em 1994.

Pela Seleção Escocesa, jogou apenas sete partidas entre 1992 e 1997.

Links
 OGol - Perfil de Duncan Ferguson

Naturais de Stirling
Futebolistas da Escócia
Futebolistas do Dundee United Football Club
Futebolistas do Everton F.C.
Futebolistas do Rangers Football Club
Futebolistas do Newcastle United F.C.
Treinadores de futebol da Escócia
Treinadores do Everton F.C.